Карс — многозначный термин.
 Карс (село) — село в Хызынском районе Азербайджана.
 Карс (река) — река в Турции.
 Карс (ил) — провинция в Турции.
 Карс — город в Турции, административный центр ила Карс.
 Карс (канонерская лодка) — канонерская лодка русского императорского, азербайджанского и советского флота.

См. также 
 Cars
 Кар
 Car